AMANDA (сокр. от ) — ПО с открытым исходным кодом для архивирования информации, обладающее возможностью резервного копирования данных, постоянно хранящихся на множестве компьютеров в компьютерной сети.

Используется клиент-серверная модель, включающая следующие компоненты:
 сервер резервного копирования и клиент для него;
 сервер клиент;
 индексирующий сервер.

Необязательно, чтобы все три сервера были запущены на одном компьютере.

Amanda была разработана в Мэрилендском университете в Колледж-Парке под лицензией, похожей на лицензию BSD. Доступна как в бесплатной версии, разрабатываемой сообществом, так и в корпоративной версии с полной технической поддержкой. Amanda работает почти на любой UNIX‐подобной системе, включая Linux; а в Microsoft Windows и Windows NT может работать при помощи Samba или Cygwin.

Amanda поддерживает резервное копирование на магнитную ленту и жёсткие диски, а также на некоторые другие устройства хранения данных.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Форумы посвящённые Amanda
 Использование Amanda для резервного копирования файловой системы vfat
 Глава из книги издательства O’Reilly

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение для резервного копирования